Álvaro María Dávila y Núñez de Villavicencio (Jerez de la Frontera, 17 de julio de 1784 - 1825), VI Marqués de Villamarta-Dávila, VI Marqués de Mirabal y VII Conde de Villafuente Bermeja, Caballero de la Real Maestranza de Ronda, Caballero Veinticuatro de Jerez de la Frontera, fue un aristócrata español perteneciente al linaje de los Dávila de Jerez de la Frontera, antigua familia que se encuentra presente en Jerez desde su repoblación en tiempos de Alfonso X El Sabio.

Biografía 
Bautizado en la Parroquia de San Lucas de Jerez de la Frontera el 17 de julio de 1784 y fallecido en 1825 en Jerez de la Frontera.

Casó el 29 de febrero de 1808 en la Parroquia de San Miguel de Jerez de la Frontera con Juana de Dios Adorno y Ponce de León, hija de Agustín Adorno y López de Espínola, V Conde de Montegil, y de su esposa Mariana Ponce de León y Ponce de León.

Ancestros

Sucesión 
Sucedió en el Título de Marqués de Villamarta-Dávila a su padre y sucedió en el Marquesado de Mirabal y el Condado de Villafuente Bermeja a su pariente lejana Vicenta Carrasco de Mirabal y Espínola por ser el pariente de mejor derecho al ser descendiente de Beatriz de Mirabal, tía carnal de los primeros titulares de dichas mercedes.

Véase también 

 Marquesado de Villamarta-Dávila

 Marquesado de Mirabal

 Condado de Villafuente Bermeja

 Condado de Montegil

Fuentes 

 Herrera y Hume, Fernando; Rivero y Camacho, Tomás. Estudio Genealógico de una Familia Andaluza: Los Dávila de Jerez de la Frontera.

Marquesado de Villamarta-Dávila
Marquesado de Mirabal
Casa de Dávila
Caballeros de la Real Maestranza de Caballería de Ronda